Cripta reale – luogo di sepoltura della famiglia reale del Belgio nella Chiesa di Nostra Signora di Laeken
 Cripta Reale del Monastero dell'Escorial (Panteón de los Reyes) – luogo di sepoltura di vari re e regine di Spagna 
 Cripta Reale di Superga – luogo di sepoltura dei membri di Casa Savoia